Stewart je lahko:
 Ljudje
 Stewart (ime)
 Stewart (priimek)

 Geografija
 Stewart, otočje